C4H11NO2 – formula molecolare del 2-ammino-2-metil-1,3-propandiolo
C4H11NO2 – formula molecolare della dietanolammina

Formule molecolari